Fronhofen ist der Name folgender Orte:

 Fronhofen, Ortsgemeinde, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Fronhofen (Bissingen), Ortsteil der Gemeinde Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Fronhofen (Fronreute), Ortsteil der Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Fronhofen (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Fronhofen (Kleinich), Ortsteil der Gemeinde Kleinich, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Fronhofen (Wehingen), Ortsteil der Gemeinde Wehingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

sowie des Adelsgeschlechts
 Fronhofen (Adelsgeschlecht), fränkisches Rittergeschlecht

Siehe auch:
 Frohnhofen, Fronhoven, Burg Fronhofen
 Fronhof
 Burgstall Fronhofen